Dead or Alive kan syfta på:

 Dead or Alive (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 Dead or Alive (spelserie) – en spelserie
 Dead or Alive (spel) – ett Beat 'em up-spel utvecklat av Tecmo
 Dead or Alive – en bok av Tom Clancy, utgiven 2010, se Död eller levande
 Dead or Alive (film, 1988) – en amerikansk TV-film
 Dead or Alive (film, 1999) – en japansk film från 1999